Головнино — название населённых пунктов:

Россия 
 Головнино — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Головнино — село в Южно-Курильском районе Сахалинской области.
 Головнино — деревня в Сосновском районе Тамбовской области.
 Головнино — деревня в Переславском районе Ярославской области.